Arturo Marcacci – fisiologo italiano
 Augusto Marcacci – attore e doppiatore italiano
 Giovanni Antonio Marcacci – politico svizzero-italiano
 Walter Marcacci – calciatore italiano